Sungai Raya kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Sungai Raya (ort), Kalimantan Barat, 
 Kecamatan Sungai Raya, distrikt, Aceh, 

Robotskapade Indonesienförgreningar